A spenót jelentései:

 spenót (Spinacia oleracea), más néven paraj, a libatopfélék családjába tartozó növényfaj, melyből főzeléket is készítenek
 spenót, a növényből készült főzelék, amit a Popeye-hirdetések tették híressé, amihez irodalmi anekdoták fűződnek, és aminek tévesen publikált vastartalma a városi legenda egy példája
 Spenót és Papucs, Méhes Károly könyve
 Spenót, 1981-ben alakult magyar együttes

A növényről kapta nevét:
 Spenót (Epinards), a francia forradalmi naptárban a ventôse, azaz magyarul szél hava 16. napja

A főzelék színe után kapta nevét:
 Spenót, a hatkötetes „A magyar irodalom története I-VI. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964” neve a bölcsész szakmai zsargonban

Az irodalomtörténeti munka nyomán kapta nevét:
 Villanyspenót, bölcsésztudományi internetes projekt és hálózati irodalomtörténet
 Neospenót könyv, Szegedy Maszák Mihály (főszerk.): A magyar irodalom történetei, Gondolat Kiadó, 2007